Oliver Smith (1918-1994), scenografo statunitense
 Oliver Smith (n. 1952), attore britannico
 Oliver James "Jim" Smith (n. 1958), cestista statunitense
 Oliver James "Ollie" Smith (n. 1982), rugbista a 15 inglese